Финал БАА 1949 года — заключительная стадия регулярного чемпионата БАА в сезоне 1948/1949 и окончание плей-офф. Чемпион Восточного дивизиона «Вашингтон Кэпитолс» сыграл с чемпионом Западного дивизиона «Миннеаполис Лейкерс».

Третьим чемпионом БАА стал «Миннеаполис Лейкерс», который победил в шести матчах «Вашингтон Кэпитолс» со счётом 4—2.

Арены

Предстояние

Миннеаполис Лейкерс 
«Миннеаполис Лейкерс» вышел впервые в финал БАА. «Лейкерс» закончили регулярный сезон с результатом 44–16, заняв второе место в Западном дивизионе. «Миннеаполис» победил в полуфинале дивизиона «Чикаго Стэгс» 2–0, а в финале Западного дивизиона был сильнее «Рочестер Роялз» 2–0.

Вашингтон Кэпитолс 
«Вашингтон Кэпитолс» впервые в истории вышли в финал БАА. «Кэпитолс» закончили регулярный сезон с результатом 38–22, заняв первое место в Восточном дивизионе. «Вашингтон» одержал победу в полуфинале дивизиона над «Филадельфия Уорриорз» 2–0, а в финале Восточного дивизиона выиграл у «Нью-Йорк Никс» 2–1.

Регулярный сезон

Плей-офф 1949

Серия

Составы команд

Миннеаполис Лейкерс

Вашингтон Кэпитолс

Статистика игроков

Миннеаполис Лейкерс

«Вашингтон Кэпитолс»

Примечания

Ссылки 
 
 

БАА в сезоне 1948/1949
Финал НБА
Апрель 1949 года